Příjmení Trost nese více různých osobností:

 Alessia Trostová (* 1993) – italská atletka
 Pavel Trost (1907–1987) – český jazykovědec a literární vědec
 Rudolf Trost (* 1940) – rakouský moderní pětibojař a sportovní šermíř

Externí odkazy